{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75601) - || 2000 AB28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75602) - || 2000 AF28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75603) - || 2000 AT28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75604) - || 2000 AZ30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75605) - || 2000 AA32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75606) - || 2000 AL32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75607) - || 2000 AD33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75608) - || 2000 AC34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75609) - || 2000 AF34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75610) - || 2000 AU34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75611) - || 2000 AB38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75612) - || 2000 AE38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75613) - || 2000 AJ39 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75614) - || 2000 AS40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75615) - || 2000 AU40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75616) - || 2000 AX40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75617) - || 2000 AA41 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75618) - || 2000 AM42 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75619) - || 2000 AO42 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75620) - || 2000 AP42 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75621) - || 2000 AG43 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75622) - || 2000 AH46 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75623) - || 2000 AO47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75624) - || 2000 AR47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75625) - || 2000 AA48 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75626) - || 2000 AQ48 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75627) - || 2000 AT48 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75628) - || 2000 AU48 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75629) - || 2000 AK50 || 6 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75630) - || 2000 AR51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75631) - || 2000 AV51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75632) - || 2000 AY51 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75633) - || 2000 AF52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75634) - || 2000 AQ52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75635) - || 2000 AY52 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75636) - || 2000 AE53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75637) - || 2000 AQ53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75638) - || 2000 AW53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75639) - || 2000 AV54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75640) - || 2000 AE55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75641) - || 2000 AS55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75642) - || 2000 AD56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75643) - || 2000 AR57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75644) - || 2000 AE58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75645) - || 2000 AR58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75646) - || 2000 AD59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75647) - || 2000 AR59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75648) - || 2000 AW59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75649) - || 2000 AE62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75650) - || 2000 AO63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75651) - || 2000 AS63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75652) - || 2000 AZ63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75653) - || 2000 AG64 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75654) - || 2000 AV65 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75655) - || 2000 AT66 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75656) - || 2000 AS68 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75657) - || 2000 AW75 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75658) - || 2000 AE76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75659) - || 2000 AP76 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75660) - || 2000 AG77 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75661) - || 2000 AB79 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75662) - || 2000 AG79 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75663) - || 2000 AB81 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75664) - || 2000 AX82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75665) - || 2000 AY83 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75666) - || 2000 AG85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75667) - || 2000 AM86 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75668) - || 2000 AW87 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75669) - || 2000 AH88 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75670) - || 2000 AN89 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75671) - || 2000 AG92 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75672) - || 2000 AH92 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75673) - || 2000 AM94 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75674) - || 2000 AZ95 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75675) - || 2000 AB96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75676) - || 2000 AL96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75677) - || 2000 AU96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75678) - || 2000 AA97 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75679) - || 2000 AU97 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75680) - || 2000 AW97 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75681) - || 2000 AL98 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75682) - || 2000 AC99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75683) - || 2000 AH99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75684) - || 2000 AN99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75685) - || 2000 AX99 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75686) - || 2000 AQ100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75687) - || 2000 AR100 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75688) - || 2000 AG101 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75689) - || 2000 AD103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75690) - || 2000 AO103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75691) - || 2000 AQ103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75692) - || 2000 AW103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75693) - || 2000 AJ104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75694) - || 2000 AU104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75695) - || 2000 AK106 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75696) - || 2000 AJ109 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75697) - || 2000 AP110 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75698) - || 2000 AS110 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75699) - || 2000 AB112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75700) - || 2000 AU112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten